Посьмак — река в России, протекает в Пермском крае, через северо-восточную часть Красновишерского района. Устье реки находится в 39 км по левому берегу реки Велс. Длина реки составляет 29 км.

Описание 
Исток реки на главном хребте Северного Урала, по которому здесь проходит граница Европы и Азии, а также водораздел Волги и Оби. Посьмак стекает с западного склона хребта Хозатумп около его северной оконечности (г. Раксарчахл, 925 м НУМ), рядом берёт начало река Ивдель. Исток Посьмака находится примерно в 700 м от границы со Свердловской областью. В верхнем течении течёт преимущественно в южном направлении, в нижнем течении — в западном направлении. Всё течение проходит в ненаселённой местности среди гор и холмов, покрытых тайгой. Течение имеет горный характер. В среднем течении Посьмак протекает по долине между хребтом Хозатумп и горой Посьмак (824 м НУМ). Притоки — Боровая, Большая Попутная, Малая Попутная (правые); Малый Посьмак, Сениха (левые). Впадает в Велс в 25 км к северо-востоку от посёлка Велс. Ширина реки у устья — около 12 м, скорость течения 0,8 м/с.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Камскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Кама от водомерного поста у села Бондюг до города Березники, речной подбассейн реки — бассейны притоков Камы до впадения Белой. Речной бассейн реки — Кама.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 10010100212111100004327
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 111100432
 Код бассейна — 10.01.01.002
 Номер тома по ГИ — 11
 Выпуск по ГИ — 1

Примечания 

Бассейн Вишеры (приток Камы)
Реки Красновишерского района